Tschaplin () ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Pawlowitsch Tschaplin (1902–1938), sowjetischer Parteifunktionär
 Sergei Pawlowitsch Tschaplin (1905–1942), sowjetischer Offizier
 Wsewolod Anatoljewitsch Tschaplin (1968–2020), russischer russisch-orthodoxer Geistlicher